Суперкубок Казахстану з футболу 2018 — 11-й розіграш турніру. Матч відбувся 4 березня 2018 року між чемпіоном Казахстану Астаною та володарем кубку Казахстану Кайратом.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2018
Казахстан
Березень 2018
2018 у Казахстані